Slegel ist der Familienname folgender Personen:

 Cornelius und Michael Slegel, Orgelbauer
 Katharina Slegel (* 1988), deutsche Volleyballspielerin 
 Paul Marquardt Slegel (auch: Paul Marquard Slegel oder Paul Marquart Slegel ebenso Schlegel; 1605–1653), deutscher Mediziner und Botaniker

Siehe auch:
 Slegel (Orgelbauer), niederländische Orgelbauerfamilie des 16. und 17. Jahrhunderts; Sitz in Zwolle